Северный форум — международная неправительственная организация северных регионов, образованная по инициативе региональных правительств провинции Хоккайдо (Япония), штата Аляска (США), Магаданской и Камчатской областей (СССР) в 1991 г. на конференции «Сотрудничество в меняющемся мире», проходившей в г. Анкоридже (штат Аляска, США). В 1992 Северный Форум получил аккредитацию в ООН как неправительственная организация и статус наблюдателя в Арктическом совете.

Штаб-квартира (Исполнительный секретариат) находится в Анкоридже, функционирует вспомогательный секретариат в Стокгольме (Швеция). Второй (ассоциированный) секретариат работал в Якутске с момента вступления в Форум Республики Саха (Якутия) в октябре 1993 г., был упразднён  в сентябре 2006 г. Основной Секретариат Северного Форума, возглавляла исполнительный директор г-жа Присцилла Уолл (Priscilla Wohl), заместитель исполнительного директора — представитель РС(Я), Анастасия Божедонова. Ближе к концу первой декады XXI века, активность организации постепенно снизилась, появились долги и понизилось членство. В связи с этим, Основной Секретариат был перенесен с 2013 года вновь в Республику Саха (Якутия), г.Якутск, где работает и отныне. В течение председательства Республики Саха (Якутия), организация встала на курс восстановления - были погашены все долги, активизировалась работа по проектам, увеличилось членство регионов и бизнес-партнеров.

Северный Форум является также и некоммерческой организацией, главной ценностью которой является улучшение качества жизни на Севере, а также поддержка устойчивого развития туризма и осуществление инициатив в сфере социально-экономического сотрудничества между северными регионами. Говоря простыми словами Северный Форум это площадка для диалога между регионами, причем не только межправительственного - но и научного/делового. Используя статус серьезной международной организации с губернаторским председательством, руководители компаний/предприниматели, ученые, медики, руководители образовательных, социальных проектов могут получить прямой и быстрый доступ на международную площадку и озвучить свои идеи, обратиться с призывом, повысить осведомленность или просто презентировать свою деятельность.

Источники 
 Справка на сайте Комитета Совета федерации по делам Севера и малочисленных народов
 Обобщая мировой опыт освоения Севера… Журнал «Илин», 2003, № 2
 С 11 по 14 сентября в финском городе Куусамо состоится первый в истории Северный форум 2011 В нем примут участие отели и туристические компании Финляндии и стран Скандинавии, а также представители наиболее успешных туристических агентств России

Ссылки 

Международные негосударственные организации
Международные форумы